АРМ может означать:

 Автоматизированное рабочее место
 Автоматическая регулировка мощности
 Авторемонтная мастерская

См. также 
 APM
 Arm